Огрис — имя собственное; распространено в виде фамилий. 
 Огрис, Андреас (род. 1964) — австрийский футболист, тренер.
 Огрис, Эрнст (1967—2017) — австрийский футболист и тренер.